Avast может означать:
 AVAST Software — чешская компания, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности.
 Avast Antivirus — семейство антивирусных программ компании Avast для различных операционных систем.
 Avast! Recording Company — Вашингтонская студия звукозаписи.